Emanuele Formichetti – lunghista italiano
Nicola Formichetti – stilista e direttore artistico italiano
Silvio Formichetti – pittore italiano